Le terme colorisme peut faire référence à :
 Colorisme (discrimination) ;
 Colorisme (peinture).